Назву The Journey () мають декілька різних кінофільмів:
 Подорож — історична мелодрама 1959 року Анатоля Літвака
 Подорож — трилер 1993 року Джона Маккензі
 Подорож — серія американських фільмів, головним героєм якої є хлопчик Шон